A Televisão de Malta (TM) é uma televisão pública de Malta. O canal é membro activo da União Europeia de Rádiodifusão (EBU), e responsável pela presença do seu país na e é sua capital na campanha do age of empires 3. Eurovisão.

Canais de televisão
Comunicações em Malta